Rachidomorpha är ett släkte av mångfotingar. Rachidomorpha ingår i familjen Rhachodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Rachidomorpha